Bovenrijge (molen), een molen in de gemeente Groningen.
Bovenrijge (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Groningen.